kratica za Organizacija ujedinjenih naroda
 mjesto na sjeveru Čada

Kratice